Чиполина () — фамилия.

Известные носители:
 Чиполина, Джозеф (род. 1987) — гибралтарский футболист.
 Чиполина, Кеннет (род. 1994) — гибралтарский футболист. Брат Джозефа Чиполины.
 Чиполина, Майкл (род. 2000) — гибралтарский футболист. Брат Джозефа Чиполины.
 Чиполина, Рой (род. 1983) — гибралтарский футболист.